La Californie est une région de l'Amérique du Nord, et peut se référer à :

la province de Californie, en Nouvelle-Espagne, dans l'empire colonial espagnol, subdivisée en 1804 en :
 Haute-Californie ;
 Basse-Californie.

la Californie, un État des États-Unis :
 la Californie du Nord, le nom donné à la partie nord de l'état de Californie ;
 la Californie du Sud, le nom donné à la mégalopole et région environnante qui occupe la partie sud de la Californie ;
 la province floristique de Californie, une région floristique de climat méditerranéen du sud-ouest de l'Amérique du Nord ; 
 la piste de la Californie, une route d'émigration américaine allant du Missouri à la Californie ;
 le Tour de Californie, une course cycliste américaine ;
 le Tournoi de tennis de Californie, un tournoi de tennis féminin.

la Californie, un quartier du Mans ;
 Californie - Pezou, un quartier de Cannes ;
 Hôtel de la Californie, un hôtel du patrimoine balnéaire de Cannes transformé en résidence.
 Villa La Californie, la résidence de Pablo Picasso entre 1955 à 1961, située à Cannes ;
 Californie, un quartier situé au sud-ouest de Nice ;
Californie, un quartier de Jarville-la-Malgrange, commune de la métropole du Grand Nancy ;
 le plateau de Californie, un lieu de mémoire de la Première Guerre mondiale situé dans le département de l'Aisne ;
 partie ouest des monts d’Arrée (Centre Bretagne).   Villes de cette région : Lopérec, Pont De Buis lès-Quimerc'h, Pleyben, Saint-Ségal, Hanvec, Gouézec, Edern, Lothey, Brasparts ; 
 le collège Californie, établissement d'enseignement général public de la ville d'Angers ;

la Californie, un quartier de Casablanca.

la péninsule de Basse-Californie, une péninsule de l'ouest du Mexique. Cette péninsule a été considérée par erreur par les premiers européens comme une île désignée par le nom d'île de Californie ;
 le désert de Basse-Californie, la plus grande zone désertique de la péninsule de Basse-Californie ;
 le golfe de Californie, une mer de l'océan Pacifique qui sépare la péninsule de Basse-Californie du Mexique continental ;
 les Californies (1821-1823), une intendance du Premier Empire mexicain ;
 le territoire de la Haute-Californie (1824-1848), un territoire du Mexique ;
 le territoire de la Basse-Californie (1824-1930), un territoire du Mexique, subdivisé en :
 Basse-Californie, un territoire puis un État du Mexique depuis 1952 ;
 Liste des municipalités de Basse-Californie 
 Basse-Californie du Sud, un territoire puis un État du Mexique depuis 1974 ; 
 la Californie (1865-1867), un département du Second Empire mexicain.

Culture 
 La Californie, un film français réalisé par Jacques Fieschi sorti en 2006 ;
 L'Empereur de Californie, un western allemand réalisé par Luis Trenker produit en 1936 ;
 Les Châteaux en Californie, une comédie-proverbe en un acte de Jules Verne en collaboration avec Pitre-Chevalier ;
 Les Baigneuses de Californie, une pièce de théâtre de Jean-Jacques Varoujean créée en 1986 ;
 la République de Nouvelle Californie, une nation fictive dans la série des Fallout ;
 La Californie, une chanson de Julien Clerc, sortie en 1969.

Autre 
 la nébuleuse Californie, une nébuleuse en émission située en direction de la constellation de Persée ;
 le courant de Californie, un courant marin froid de l'océan Pacifique.

Voir aussi 
 Californien, une race de lapins
 
 

Homonymie de toponyme